A 2018-as Formula–E Róma nagydíjat április 14-én rendezték meg a 	Circuito Cittadino dell'EUR helyszínén. Ez volt a 2017-2018-as szezon hetedik versenye. A futamot Sam Bird nyerte meg.

Eredmények

Időmérő 

Megjegyzések:
 Jérôme d’Ambrosio  két helyes rajtbüntetést kapott, amiért kettő alkalommal haladt át a kockás zászlón.
 António Félix da Costa tíz rajthelyes büntetést kapott, amiért balesetet okoztt a boxutcában.

Verseny 

Megjegyzések:
 +1 pont a leggyorsabb körért.
 +3 pont a pole-pozícióért.

A bajnokság állása a verseny után
(Teljes táblázat)

Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindkét táblázatban.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula-E nagydíjak